Mauvesin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mauvezin, Haute-Garonne, kommun i departementet Haute-Garonne, 
 Mauvezin, Gers, kommun i departementet Gers,